Francesco Furini – pittore italiano
 Livio Furini – imprenditore italiano